Marginal peut désigner :

Culture 
 Littérature

 Marginal, un des noms de plume de Caribu Marley (1947-2018), scénariste de mangas.
 Marginal, collection des éditions OPTA, créée en 1973 et arrêtée en 1977.
 Marginal, manga de science-fiction illustré par Moto Hagio et publié entre 1985 et 1987.

Voir aussi :
 Marginales, revue littéraire belge
 Marginalium, une note manuscrite en marge de page.

 Musique

 Marginale musique

Sciences 
 Économie

 Pour le concept économique, voir marginalisme.

 Sociologie

 En sociologie, un individu marginal ou vivant à l'écart de la société, voir marginalisation.

 Zoologie

 Ceinture marginale, bord de la région actinolatérale (« palmure » entre les bras) chez les étoiles de mer. On parle aussi des plaques marginales.

Transports 

 Marginal Tietê, une route à São Paulo, Brésil.

Homonymie